Kagungan (Kepil)
 Kagungan (Kota Agung Timur)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing